Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Nicholas Monroe a Simon Stadler, jehož členové nestartovali společně. Stadler se rozhodl události nezúčastnit.

Soutěž čtyřhry vyhrála čtvrtá nasazená dvojice tvořená Švédem Johanem Brunströmem a Američanem Nicholasen Monroem, kteří ve finále zdolali francouzsko-rakouský pár Jérémy Chardy a Oliver Marach. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad výsledkem 4–6, 7–6, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Brunström si tak připsal pátou, a Monroe druhou, deblovou trofej na okruhu ATP Tour. Americký hráč obhájil titul z předchozího ročníku 2013.

Nasazení párů 
  David Marrero /  Fernando Verdasco (semifinále)
  Andre Begemann /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále)
  Tomasz Bednarek /  Henri Kontinen (semifinále)
  'Johan Brunström /  Nicholas Monroe (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2014